Wiggle High5 Pro Cycling (UCI holdkode: WHT) var et britisk professionelt cykelhold baseret i Belgien, som konkurrerede i elitelandevejsløb og banecykelløb. Holdet deltog f.eks. i UCI Women's Road World Cup. Idéen til at etablere holdet kom fra cykelrytteren og træneren Rochelle Gilmore, og blev etableret med støtte fra Bradley Wiggins Fonden og British Cycling. Holdets to hovedsponsorer er Wiggle og High5.

Sæsoner

2018

Sejre

2017 

Kilde: .

Sejre

Referencer 

Cykelhold fra Storbritannien
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2013